Do rywalizacji w trzeciej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 12 reprezentacji. Zostały one podzielone na cztery grup, w których znalazły się po 3 zespoły. Zwycięzca grupy awansował do półfinału, drużyna z drugiego miejsca rozegrała mecze o miejsca 5-8, a zespół, który zajął ostatnią pozycję rozegrał mecze o miejsca 9-12.

Do grupy O trafiły reprezentacje Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Włoch.

Mecze w grupie O rozegrane zostały pomiędzy 4 a 6 października w PalaLottomatica w Rzymie.

Tabela

Mecze

Francja – Stany Zjednoczone 
Poniedziałek, 4 października 2010
17:05 (UTC+2) – PalaLottomatica, Rzym – Widzów: 2 700
Czas trwania meczu: 74 minuty

Stany Zjednoczone – Włochy 
Wtorek, 5 października 2010
21:05 (UTC+2) – PalaLottomatica, Rzym – Widzów: 9 500
Czas trwania meczu: 126 minut

Włochy – Francja 
Środa, 6 października 2010
21:05 (UTC+2) – PalaLottomatica, Rzym – Widzów: 10 400
Czas trwania meczu: 108 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010